Plaats in Indonesië
 Sungai Dua (Rambutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sungai Dua (Sungai Keruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra